Łęczno (gromada w powiecie białogardzkim)
 Łęczno (gromada w powiecie piotrkowskim)